Als Europameisterschaft 2022 oder EM 2022 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2022 stattgefunden haben oder noch stattfinden sollen:

 Badminton-Europameisterschaft 2022
 Basketball-Europameisterschaft 2022
 Bob-Europameisterschaft 2022
 Boxeuropameisterschaften 2022
 Boxeuropameisterschaften der Frauen 2022
 Dreiband-Europameisterschaft 2022
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2022
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2022
 European Championships 2022:
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2022
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2022
 Klettereuropameisterschaft 2022
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2022
 Radsport:
 UEC-Bahn-Europameisterschaften 2022
 UEC-Straßen-Europameisterschaften 2022
 BMX-Europameisterschaften 2022
 UEC-Cyclocross-Europameisterschaften 2022
 UEC-Mountainbike-Europameisterschaften 2022
 Ruder-Europameisterschaften 2022
 Tischtennis-Europameisterschaften 2022
 Triathlon-Europameisterschaften 2022
 Turn-Europameisterschaften 2022
 Faustball-Europameisterschaft der Männer 2022
 Fechteuropameisterschaften 2022
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022
 Handball:
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2022
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2022
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2022
 Karate-Europameisterschaft 2022
 Rennrodel-Europameisterschaften 2022
 Ringer-Europameisterschaften 2022
 Schwimmeuropameisterschaften 2022
 Skeleton-Europameisterschaft 2022
 Snookereuropameisterschaft 2022
 Squash:
 Squash-Europameisterschaft 2022
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2022
 Taekwondo-Europameisterschaften 2022
 Tischtennis-Europameisterschaft 2022
 Wasserball-Europameisterschaft 2022

Europameisterschaften 2022 der Jugend und Junioren:
 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2022
 Fußball:
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2022
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2022
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022
 Handball:
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2022
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2022
 Karate-Europameisterschaft der Jugend, Junioren & U21 2022
 Leichtathletik-U18-Europameisterschaften 2022
 Snooker:
 EBSA-U16-Snookereuropameisterschaft 2022
 EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2022
 EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2022

Siehe auch:
 Radsport-Europameisterschaften 2022

!
2022